Барыково — деревня в Кашинском городском округе Тверской области России.

География 
Деревня находится в 15 км на юг от города Кашина.

История 
В 1781 году в селе Карцево была построена каменная Воскресенская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Тиволинской волости Кашинского уезда Тверской губернии. В 1889 году в селе было 90 дворов, овчинное, сапожное заведения, 2 ветряка, 2 маслобойни, мелочная лавка, хлебный магазин, пожарный сарай, промыслы: сапожный, портняжный, плотницкий, огородничество, пчеловодство. 

С 1929 года деревня являлась центром Барыковского сельсовета Кашинского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Барыковского сельского округа, с 2005 года — центр Барыковского сельского поселения, с 2018 года — в составе Кашинского городского округа.

В годы советской власти в деревне располагалось правление колхоза "Красный восход".

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются Барыковский филиал СОШ № 3 города Кашина, детский сад, офис врача общей практики, дом культуры, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Кашинского района